Knies ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:

Knies, historischer Name von Gneist, Kreis Lötzen, Ostpreußen, ab 1945: Knis, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Dietmar Knies (1957–2015), deutscher Ökonom 
 Franz Knies, deutscher Opern- und Evangeliumssänger
 Gerhard Knies (1937–2017), deutscher Physiker, "Erfinder" des Desertec-Konzeptes
 Karl Knies (1821–1898), deutscher Ökonom
 Wolfgang Knies (1934–2019), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker

Siehe auch:
 Knieß
 Gnies